По́ле бо́я, По́ле сражения, По́ле битвы — распространённое в литературе название места ведения боевых действий (боя), размеры которого определяются в зависимости от глубины боевых порядков и протяжённости линии соприкосновения противоборствующих сторон.

См. также 
 Театр войны
 Театр военных действий

Примечания

Литература 
 
 

Военная наука
Военная терминология